О́льга Дми́триевна Исканде́рова (в замужестве — Балтачеева) (17 августа 1943, Ленинград — 18 июня 2018, Санкт-Петербург) — советская и российская артистка балета, педагог. Преподаватель Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой (1985). Заслуженная артистка РСФСР (1983).

Биография 
Ольга Искандерова родилась 17 августа 1943 года в Ленинграде.

В 1962 году окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой).

Карьера 
С 1962 по 1985 год — работала в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова. 

С 1966 по 1968 год — участвовала в программах «Камерного балета». Выступала в балете «Аксаковский Джин», исполняла партии и танцы в балетах классического репертуара. Была ведущей солисткой Театра оперы и балета имени Кирова. 

Балетный критик Ольга Федорченко писала: «Более двадцати лет она танцевала в Кировском театре сольные партии. По словам наших педагогов, видевших её на сцене и танцевавших рядом с ней, когда она танцевала Уличную танцовщицу в первом акте „Дон Кихота“, зрительный зал был битком набит, шли „на Искандерову“».

Профессор кафедры хореографии Института Русского театра Татьяна Портнова так охарактеризовала участие Искандеровой в балете «Па-де-катр»: «Танец, исполняемый И. Колпаковой, А. Сизовой, В. Ганибаловой, О. Искандеровой раскрывал на сцене рассказ о первых исполнительницах. Это своего рода коллективный портрет тогдашнего романтизма в балете, в котором каждая из героинь — интересная и своеобразная личность».

Балетный критик  из The New York Times писала: «В «Жизели» можно было поразиться силе и отточенности танца Мирты в исполнении Ольги Искандеровой».

С 1985 по 2010 год Искандерова преподавала классический танец в Академии русского балета им. Вагановой. Среди её учениц — Дарья Павленко, Вероника Парт, Виктория Кутепова, Анастасия Колегова и другие.

С 1999 по 2018 год — педагог-репетитор Мариинского театра (работала с солистами), одновременно преподавала в балетных школах Канады, Республики Корея, США, Японии.

С 2013 по 2018 год была преподавателем классического танца в младших и средних классах балетной академии в Питтсбурге.

Личная жизнь 
Была замужем за артистом балета Тахиром Балтачеевым (1924—1997).

Гибель 
Ольга Искандерова погибла 18 июня 2018 года в ДТП на Невском проспекте. Около часа ночи балерина переходила дорогу по пешеходному переходу недалеко от своего дома, когда её сбила машина марки «Toyota Supra». Похороны были проведены дальним родственником балерины; 2 августа, после кремации, урна с прахом захоронена на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

Партии 
Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова (Мариинский)
 Жуанитта (цветочница) «Дон Кихот» Л. Минкус (постановка А. А. Горского)
 Мерседес «Дон Кихот» Л. Минкус (постановка А. А. Горского)
 «Сон» «Руслан и Людмила» М. И. Глинка (танцы поставлены М. М. Фокиным, возобновлены В. И. Пономарёвым)
 Большие лебеди «Лебединое озеро» П. И. Чайковский (постановка М. И. Петипа, Л. И. Иванова, новая режиссёрская редакция К. М. Сергеева)
 Цикалия (цветочница) «Дон Кихот» Л. Минкус (постановка А. А. Горского)
 Большое классическое па «Раймонда» А. К. Глазунов (постановка М. И. Петипа, спектакль возобновлён в режиссерской редакции К. М. Сергеева)
Па - де - труа ( гран па из балета «Пахита») Л. Минкус  (постановка М. И. Петипа)
 Уличная танцовщица «Дон Кихот» Л. Минкус (постановка А. А. Горского)
Зюльма «Корсар» А.Адана (постановка К.М.Сергеева)
 Зарема «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьев (постановка и композиция Р. В. Захарова, спектакль возобновлён П. А. Гусевым)
 Друзья принца (па-де-труа) «Лебединое озеро» П. И. Чайковский (постановка М. И. Петипа, Л. И. Иванова, новая режиссёрская редакция К. М. Сергеева)
 Фея Сирени «Спящая красавица» П. И. Чайковский (постановка М. И. Петипа, новая хореографическая редакция К. М. Сергеева)
 Монна и Мирта  «Жизель» А. Адан (постановка М. И. Петипа, Ж. Коралли, Ш. Перро, возобновление В. И. Пономарёва)
 Фея Серебра «Спящая красавица» П. И. Чайковский (постановка М. И. Петипа, новая хореографическая редакция К. М. Сергеева)
 Уральский танец «Конёк-Горбунок» Ц. Пуни (постановка А. А. Горского)
 Фея Резвости «Спящая красавица» П. И. Чайковский (постановка М. И. Петипа, новая хореографическая редакция К. М. Сергеева)
 Тени «Баядерка» Л. Минкус (постановка М. М. Петипа, спектакль возобновлён В. И. Пономарёвым и В. М. Чабукиани)
 Фея Смелости «Спящая красавица» П. И. Чайковский (постановка М. И. Петипа, новая хореографическая редакция К. М. Сергеева)
 Одиннадцатый вальс «Шопениана» Ф. Шопен (хореография М. М. Фокина, возобновление А. Я. Вагановой)
 Царица бала «Медный всадник» Р. М. Глиэр (постановка Р. В. Захарова)
 Эфиопская принцесса «Золушка» С. С. Прокофьев (балетмейстер-постановщик Р. В. Захаров)
 Фея Осени «Золушка» С. С. Прокофьев (балетмейстер-постановщик Р. В. Захаров)
 Чертовка «Сотворение мира» А. Петров (либретто и постановка Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва)
 Фея Зимы «Золушка» С. С. Прокофьев (балетмейстер-постановщик Р. В. Захаров)
 Лезгинка «Горянка» М. Кажлаев по поэме Р. Гамзатова (сценарий и постановка О. Г. Виноградова)
 Гертруда «Гамлет» И. П. Червинский (постановка К. М. Сергеева)

Награды и почётные звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1983).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ольга Искандерова на сайте Мариинского театра
 

Выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Артисты балета СССР
Артисты балета Мариинского театра
Жертвы автомобильного наезда на пешеходов
Балетные педагоги XX века
Балетные педагоги XXI века
Преподаватели академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Похороненные на Смоленском православном кладбище